Rosemonde peut désigner :

Personnage historique 
 Rosemonde (morte en 572), reine des Lombards.

Prénom 
Rosemonde est un prénom féminin d'origine germanique. Plutôt rare, il atteindra au  son pic de popularité en 1951 avec 71 naissances de Rosemonde ; en 2004, 3 filles ont reçu ce prénom.

Il est notamment porté par :

ordre alphabétique
 Rosemonde Clifford (morte vers 1176), maîtresse préférée du roi Henri II d'Angleterre ;
 Rosemonde Kouassi (2001- ), footballeuse ivoirienne ;
 Rosemonde Pujol (1917-2009), résistante, journaliste et essayiste française ;
 Rosemonde Sanson, historienne française.

Nom de scène 
 Rosemonde Gérard (1866-1953), poétesse et comédienne française.

Références

Voir aussi 
 

Prénom féminin
Prénom français